Шаховцы — топоним в России:

 Шаховцы — в Алмазовском сельском поселении Сосковского района Орловской области.
 Шаховцы — в Сосковском сельском поселении Сосковского района Орловской области.

См. также 
 Шаховцев
 Шаховцов